Francesco di Borbone-Vendôme (1470-1495)  – terzo Conte di Vendôme
Francesco di Borbone-Vendôme (1491-1545)  – figlio del precedente, generale
Francesco di Borbone-Vendôme (1519-1546)  – figlio di Carlo IV di Borbone-Vendôme
Francesco di Borbone-Vendôme (1616-1669)  – 2º duca di Beaufort